Tamanrasset (provincie), een provincie van Algerije
 Tamanrasset (stad), de hoofdstad van de provincie